Села:
 Михайлики — Полтавська область, Кременчуцький район (до 2020 року — Козельщинський район)
 Михайлики — Полтавська область, Полтавський район
 Михайлики — Полтавська область, Шишацький район